Клеопатра Селена:

 Клеопатра Селена I
 Клеопатра Селена II